Comunas francesas
 Étréchy (Cher)
 Étréchy (Essonne)
 Étréchy (Marne)

Desambiguações de topônimos